Старостриженская улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Толстого, исторически сложившаяся местность (район) Лесковица.

Нет примыкающих улиц.

История 
Стриженская улица была проложена в 1-й половине 19 века. Она упоминается в списке 1851 года. Название связано с рекой Стрижень, которая в те годы здесь протекала, огибала Вал, затем приблизительно возле Елецкого Успенского монастыря делала крутой поворот в южном направлении, поблизости от Святой рощи впадала в Десну. Позднее, когда русло реки Стрижень было изменено, улица пролегала рядом со старым руслом. С конца 19 века улицу стали называть Старостриженской.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 780 СТАРОСТРИЖЕНСЬКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова